Huit-Décembre ou VIII-Décembre ou 8-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

8 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 le  : 
 Libération de Malmerspach et Saint-Amarin dans le Haut-Rhin ;
 Libération de Wittring en Moselle.
 autres dates et lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 8 de Diciembre » ou « Ocho de Diciembre »

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Néant

Voir aussi 

Homonymie
08